Лабра има више значења:

 Лабра, Ла Техерија (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лабра (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику